Lopadorrhynchus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1850. Enligt Catalogue of Life ingår Lopadorrhynchus i familjen Lopadorrhynchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lopadorhynchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Lopadorrhynchus